NGC 727 (другие обозначения — NGC 729, ESO 354-10, MCG -6-5-12, PGC 7027) — спиральная галактика с перемычкой (SBab) в созвездии Печь.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 727, NGC 729.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

0727
Печь (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой